Marc Fournier kan syfta på:

* Marc Fournier (1818–1879), schweizisk dramatiker och teaterdirektör
 Marc Fournier (född 1994), fransk cyklist